Angola je lahko:
 Angola - država v Afriki
 Angola, Indiana
 Angola, Kansas
 Angola, New York